Сабу́ров — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Сабуров, Акмал (род. 1987) — таджикский футболист, выступающий за Регар-ТадАЗ.

Б 
 Сабуров, Борис Александрович (1912—1992) — советский актёр театра и кино.

В 
 Сабуров, Василий Фёдорович (?—1485) — дворянин из потомков татарского мирзы Чета.
 Сабуров, Вейнер Фатхиевич (род. 1942) — мастер спорта (1961), заслуженный тренер России. Генеральный секретарь Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Старший тренер молодёжной сборной команды по лыжному двоеборью.
 Сабуров, Владимир Алексеевич (род. 1949) — заслуженный тренер РСФСР и призер первенства СССР по лыжным гонкам.

Г, Е 
 Сабуров, Георгий Павлович (1924—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сабуров, Евгений Фёдорович (1946—2009) — российский экономист, политик, поэт и драматург.

З, И 
 Сабуров, Замятня Иванович (XVI—XVII вв.) — саратовский воевода Смутного времени.
 Сабуров, Иван Васильевич (1788—1873) — сельский хозяин, инженер-капитан.

М 
 Сабуров, Максим Захарович (1900—1977) — советский партийный и государственный деятель.

Н 
 Сабуров, Николай Николаевич (1846—1896) — государственный деятель, директор Департамента полиции.
 Сабуров, Нурлан Алибекович (род. 1991) — казахстанский и российский комик, юморист.

П

C 
 
 Сабуров, Симон Фёдорович (1868—1929) — театральный деятель, актёр и антрепренёр.

Э 
 Сабуров, Эдуард Николаевич (1939—2018) — советский и российский ученый, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ (1995), почетный работник высшего профессионального образования РФ (1996).



Топоним 
 Сабуров — хутор, Куркинский район, Тульская область, Россия.

См. также 

 Пешко Сабуров, Семён Фёдорович (?—1484) — костромской землевладелец, боярин великой княгини Марии Ярославны и углицкого князя Андрея Васильевича Большого.
 Папин-Сабуров, Семён Фёдорович (?—1601) — окольничий (с 1591), воевода.
 Долгово-Сабуровы, Долговы-Сабуровы — дворянский род.
 Сабурова (значения)
 Сабурово (значения)
 Сабуровка (значения)